Scherebzow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Gennadjewitsch Scherebzow
 Polina Wiktorowna Scherebzowa (* 1985), tschetschenische Schriftstellerin
 Semjon Sergejewitsch Scherebzow (* 1992), russischer Eishockeyspieler